Середь:
 Середь — город в Словакии.
 «Середь» — концлагерь.
  — футбольный клуб.